Mazio ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Mazio (auch Domenico Magzin; † 18. Jahrhundert), Schweizer Architekt in Niederbayern
 Raffaele Mazio (auch  Raffaele Mazzio; 1765–1832), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche